Strassen, település Ausztriában
 Strassen, város Luxemburgban